Ву́лиця Криле́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Криленка — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Криленка — колишня назва вулиці Олексія Береста в місті Київ.
 Вулиця Криленка — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського в місті Кривий Ріг.

Вулиці, названі на честь людей